Венути () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Венути, Лоренцо (род. 1995) — итальянский футболист, играющий на позиции защитника.
 Венути, Лоуренс (род. 1953) — американский переводчик, крупнейший историк и теоретик перевода.